„Ауди A1“ (Audi A1) е модел малки автомобили (сегмент B) на германската компания „Ауди“, произвеждан в две последователни поколения от 2010 г.

„Ауди A1“ е базиран на няколко концептуални модела, първият от които е представен пред публика под името „Ауди метропроджект куатро“ на изложението в Токио през 2007 г. Задвижването на прототипа е хибридно – 1.4-литров агрегат с мощност 110,4 kW (148 к.с.) задвижва предните колела, а електромотор с мощност 29,8 kW (40 к.с.) – задните.

От 2015 година се произвежда вариант на модела с подобрено поведение, продаван под името „Ауди S1“.

Бележки 

A1
Малки автомобили